Шамбр може да се односи на:

 Шамбр (Манш), насељено место у Француској, у департману Манш
 Шамбр (Савоја), насељено место у Француској, у департману Савоја